Rabanus-Maurus-Kirche ist der Name folgender Kirchen, die dem Mainzer Erzbischof Rabanus Maurus (um 780–856) geweiht sind:

 Rabanus-Maurus-Kirche (Petersberg)
 St. Rabanus Maurus (Mainz)